Korpholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korpholmen (vid Skärlandet, Raseborg), Nyland, 
 Korpholmen (vid Bylandet, Raseborg), Nyland, 
 Korpholmen, Ingå, Nyland, 
 Korpholmen, Lovisa, Nyland, 
 Korpholmen, Kronoby, Österbotten 
Korpholmi – ö i Skärgårdshavet
Korpholminletto – ö i Skärgårdshavet
Stora Korpholmen – ö i Finska viken
Lilla Korpholmen – ö i Finska viken
Sten-Korpholmen – ö i Finska viken

Se även
Korpholm – flera
Korpholmarna – flera
Koppholm – flera